La guerre des Six Jours peut être :
 la guerre des Six Jours de 1899 entre l'empire britannique et les habitants indigènes des Nouveaux Territoires de Hong Kong.
 la guerre des Six Jours qui opposa, du  au , Israël à une coalition (la Ligue Arabe) formée par l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Irak.
 la guerre des Six Jours, une succession d’affrontements meurtriers entre les armées ougandaises et rwandaises à Kisangani du lundi  au  dans la république démocratique du Congo.

Voir aussi